2. Светско првенство у атлетици у дворани одржано је од 3. до 5. марта 1989. у Спортској дворани у Будимпешти (Мађарска).

Учествовала су 378 такмичара из 61 земље. Такмичило се у 24 дисциплине (13 мушких и 11 женских).

Медаље су освојили такмичари из 24 земље, а највише успеха имали су представници СССР који су освојили 13 медаља, од тога 4 златне, 5 сребрних и 4 бронзане.

Земље учеснице 
На Светском првенству у дворани 1989, учествовало је 378 атлетичара из 61 земље. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена.

  Алжир (1)
  Ангвила (1)
  Аргентина (1)
  Аустралија (7)
  Аустрија (6)
  Бахаме (4)
  Белгија (3)
  Бермуди (3)
  Боливија (1)
  Боцвана (2)
  Бразил (8)
  Бугарска (9)
  Венецуела (1)
  Гана (3)
  Грчка (5)

   Египат (2)
  Етиопија (3)
  Замбија (2)
  Западна Немачка (21)
  Израел (2)
  Иран (1)
  Ирска (4)
  Исланд (1)
  Источна Немачка (10)
  Италија (11)
  Јамајка (6)
  Јапан (5)
  Југославија (3)
  Јужна Кореја (2)
  Камерун (1)

   Канада (13)
  Кенија (1)
  Кина (4)
  Кинески Тајпеј (2)
  Кипар (1)
  Куба (13)
  Мадагаскар (2)
  Мађарска (26)
  Мароко (6)
  Мексико (4)
  Норвешка (2)
  Обала Слоноваче (1)
  Пољска (9)
  Португалија (3)
  Румунија (11)

   Сан Марино (2)
  САД (36)
  СССР (29)
  Тринидад и Тобаго (2)
  Турска (2)
  Уједињено Краљевство (16)
  Уругвај (1)
  Филипини (2)
  Финска (10)
  Француска (13)
  Холандија (8)
  Чехословачка (9)
  Чиле (2)
  Швајцарска (2)
  Шведска (3)
  Шпанија (14)

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља 

Земље су рангиране по редоследу, према њиховом броју златних, сребрих и бронзаних медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Светском првенству 1989. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин: првопласирани је добијао 8 бодова, другопласирани 7, а последњи (осми) 1 бод.

Референце

Спољашње везе 
  GBR атлетика
  Атлетика Аустралије

 
Светско првенство у атлетици у дворани
Спорт у Будимпешти
Атлетика у 1989.